Uma régua online é uma régua com interface de web. Réguas onlines apareceram pela primeira vez com o advento das tecnologias de Web 2.0 e a proliferação dos LCDs.

Ligações externas 
 

Internet